Peter II van Alençon (1340-1404), graaf van Alençon (1367-1391), Graaf van Perche (1367-1404)
Peter II van Aragón (1174-1213), koning van Aragón (1198-1213)
Peter II van Béarn (?-1153), burggraaf van Béarn (1147-1153)
Peter II van Bourbon (1438-1503), hertog van Bourbon (1488-1503)
Peter II van Brazilië (1825-1889), keizer van Brazilië(1831-1889)
Peter II van Bretagne (1418-1457), hertog van Bretagne (1450-1457)
Peter II van Courtenay (?-1219), graaf van Nevers, graaf van Auxerre, keizer van Constantinopel, heer van Courtenay
Peter II van Cyprus (ca.1357-1382), koning van Cyprus (1369-1382)
Peter II van Joegoslavië (1923-1970), koning van Joegoslavië (1934-1945)
Peter II van Oldenburg (1827-1900), groothertog van Oldenburg (1853-1900)
Peter II van Portugal (1648-1706), koning van Portugal (1683-1706)
Peter II van Rusland (1715-1730), tsaar van Rusland (1727-1730)
Peter II van Savoye (1203-1268), graaf van Savoye (1263-1268)
Peter II van Sicilië (1304-1342), koning van Sicilië (1337-1342)